Irlanda
 Kingstown – nome di Dún Laoghaire dal 1821 al 1921
Saint Vincent e Grenadine
Kingstown – capitale dello stato
 Stati Uniti d'America
Kingstown – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
Kingstown – census-designated place della Contea di Queen Anne, Maryland
North Kingstown – città della Contea di Washington, Rhode Island
South Kingstown – città della Contea di Washington, Rhode Island